Napkelet, egy égtáj nevének régies/irodalmias formája.
 Több folyóirat is létezett Napkelet néven:
 Napkelet (1857–1862) budapesti hetilap
 Napkelet (1920–1922) kolozsvári folyóirat
 Napkelet (1923–1940) budapesti irodalmi folyóirat
 Napkelet (1991-?) budapesti irodalmi folyóirat újraalapítva Bozzay Margit manöken által